Єна — національна валюта Японії
 Єна — місто в Німеччині
 Єна Андрій Васильович (1958) — український учений-ботанік, доктор біологічних наук